В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Дженніфер Капріаті здобула титул, у фіналі перемігши Анке Губер 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
 Відсутня
  Дженніфер Капріаті (переможниця)

 Анке Губер (фінал)
 Гелена Сукова (1-ше коло)
 Лорі Макніл (2-ге коло)
 Зіна Гаррісон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sydney International